Het Fins voetbalelftal speelde in totaal tien officiële interlands in het jaar 1999, waaronder vijf wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde 2000 in België en Nederland. De ploeg onder leiding van bondscoach Richard Møller Nielsen eindigde als derde in groep 3, achter Duitsland en Turkije, en plaatste zich daardoor niet voor Euro 2000. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst zakte Finland in 1999 van de 53ste (januari 1999) naar de 56ste plaats (december 1999).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 1999
Beker van Finland 1999

Fins voetbalelftal
1999